Macdonald River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Macdonald River (Hawkesbury River), Nebenfluss des Hawkesbury River in New South Wales
 Macdonald River (Namoi River), Quellfluss des Namoi River in New South Wales
 Macdonald River (Queensland), Fluss in Queensland

in Kanada:
 Macdonald River (Ellesmere Island), Fluss zum Tanquary-Fjord auf Ellesmere Island, Nunavut